Nevrorthus är ett släkte av insekter. Nevrorthus ingår i familjen Nevrorthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nätvingar
Nevrorthus